Quek steht für:

 Calvin Quek (* 1996), singapurischer Hürdenläufer
 Maverick Quek, singapurischer Schauspieler, Hörspielsprecher und Balletttänzer
 Quek Leng Chan, malaysischer Unternehmer
 Samantha Quek (* 1988), britische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Kwek